Burg Rheinbreitbach steht für:

 Obere Burg (Rheinbreitbach)
 Untere Burg (Rheinbreitbach)